В шахматах разменный вариант — это вид дебюта, в котором происходит ранний добровольный размен пешек или фигур. Такие варианты часто спокойнее, чем другие варианты, потому что раннее снятие напряжения минимизирует возможность неожиданной тактики или резких, форсирующих линий, особенно там, где это приводит к симметричной пешечной структуре.

Намерения и последствия 
Белые могут выбрать разменный вариант как относительно безрисковый способ попытаться использовать преимущество первого хода белых. Такие шахматисты, как М. М. Ботвинник и Я. Сейраван, использовали таким образом разменный вариант славянской защиты.

Белые также могут сыграть разменный вариант, пытаясь играть на ничью. Такой подход часто сопряжен с риском. Международный мастер Джон Л. Уотсон писал, что в разменном варианте французской защиты «черные всегда могут сделать борьбу несбалансированной, если захотят». Более того, такая явная игра на ничью может наложить на белых психологическое бремя: «белые уже уступили преимущество первого хода и знают это, в то время как черные вынуждены искать способы завладеть инициативой».

Не все разменные варианты ведут к спокойной игре. Разменный вариант защиты Грюнфельда считается одним из наиболее острых и агрессивных вариантов, поскольку он позволяет белым создать огромный пешечный центр, который черные попытаются подорвать. Разменный вариант отказанного ферзевого гамбита часто включает атаки одной или обеих сторон на короля.

Разменные варианты, в которых стороны меняются пешками, часто приводят к симметричным пешечным структурам в центре , как, например, в славянской и французской защитах. Получающиеся пешечные структуры также могут быть асимметричными, как, например, в защите Каро — Канн и ферзевом гамбите. В разменном варианте испанской партии размениваются фигуры (слон белых и конь черных), а не пешки. В разменном варианте защиты Грюнфельда вслед за парой пешек обычно разменивается пара коней.

Диаграмма справа показывает позицию в разменном варианте французской защиты после ходов:

 1. е4 е6
 2. d4 d5
 3. ed ed

Позиция полностью симметрична, и преимущество белых ограничено правом выступки. Размен во французской защите обычно рассматривается как пассивное продолжение, выбранное шахматистом, играющим белыми фигурами, для достижения быстрой ничьей, но П. Морфи и совсем недавно Г. К. Каспаров использовали его для игры на победу.

Дебюты с разменными вариантами 
 Защита Алехина: 1. e4 Кf6 2. e5 Кd5 3. d4 d6 4. c4 Кb6 5. ed
 Защита Грюнфельда: 1. d4 Кf6 2. c4 g6 3. Кc3 d5 4. cd К:d5 5. e4 К:c3 6. bc
 Защита Каро — Канн: 1. e4 c6 2. d4 d5 3. ed cd
 Испанская партия: 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 a6 4. С:c6 dc; также известны варианты отложенного обмена, например, 4. Сa4 Кf6 5. 0—0 Сe7 6. С:c6 — так называемый отсроченный размен ()
 Отказанный ферзевый гамбит: 1. d4 d5 2. c4 e6 3. cd ed; часто белые задерживают размен на один или несколько ходов.
 Славянская защита: 1. d4 d5 2. c4 c6 3. cd cd
 Французская защита: 1. e4 e6 2. d4 d5 3. ed

Примечания 

Шахматные дебюты